Himmelsbach ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Himmelsbach (* 1999), deutscher Skirennläufer
 Gero Himmelsbach (* 1965), deutscher Jurist und Honorarprofessor an der Universität Bamberg
 Helmut Himmelsbach (* 1946), parteiloser Kommunalpolitiker; seit 1999 Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn
 Hermann Himmelsbach (1862–1944), Unternehmer, Holzindustrieller 
 Michael Himmelsbach (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker und Pferdesportfunktionär
 Sabine Himmelsbach (* 1966), seit 2012 künstlerische Leiterin am Haus für elektronische Künste Basel

Himmelsbach ist ein geographischer Name:
 Himmelsbach (Böber), rechter Zufluss der Böber in Beuernfeld, Gemeinde Hörselberg-Hainich, Wartburgkreis, Thüringen
 Himmelsbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese in Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Himmelbach